Это список знаменосцев, которые представляли Кот-д’Ивуар на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Кот-д’Ивуар на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Кот-д’Ивуар